Die Football League First Division 1973/74 war die 75. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1973 und endete am 11. Mai 1974.

Leeds United gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Titelverteidiger FC Liverpool seine mittlerweile zweite englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger FC Burnley und Queens Park Rangers konnten die Klasse halten; zu den von nun an drei Erstligaabsteigern einer Saison in die Second Division zählten der FC Southampton, Manchester United und Norwich City. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger FC Middlesbrough, Luton Town und Carlisle United ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||20
||20
||18
||24
||21
||19
||24
||18
||20
||20
||21
||22
||25
||24
||24
||21
||25
||23
||25
||26
||25
||32

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Leeds United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1973/74 für Leeds United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Martin Jarred, Malcolm Macdonald: Leeds United. A Complete Record. Includes Leeds City 1904–1919. Breedon, Derby 1996, ISBN 1-85983-061-7.

Weblinks 
 England 1973-74 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1973/74
Fußballsaison 1973/74